Czarne Małe ist eine Bezeichnung für zwei Orte in Polen
 Czarne Małe (Czaplinek), Ort in der Gmina Czaplinek im Powiat Drawsko Pomorskie in der Woiwodschaft Westpommern, historisch Klein Schwarzsee, Kreis Neustettin
 Czarne Małe (Gardeja), Ort in der Gmina Gardeja im Powiat Kwidzyn in der Woiwodschaft Pommern, historisch Kleinzehren